Keumuneng (Julok), een plaats in Indonesië
Keumuneng (Peureulak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing